Bronisław Tadeusz Massalski (ur. 1926) – inżynier mechanik, prof. Carnegie-Mellon University
 Bronisław Massalski (1874–1954) – książę
 Bronisław Sylwery Massalski (1837–1900) – książę